HMS Neptune je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Neptune (1683) 
 HMS Neptune (1797) 
 HMS Neptune (1874) 
 HMS Neptune (1909) 
 HMS Neptune (20)

Glej tudi 
 HMS Neptune (Faslane)

Neptune